Billingford (Breckland), dorp in het Engelse district Breckland, Norfolk.
 Billingford (South Norfolk), dorp in het Engelse district South Norfolk, Norfolk.